Wochele ist der Familienname folgender Personen:

 Rainer Wochele (* 1943), deutscher Schriftsteller
 Ralf Wochele (* 1968), deutscher Musiker, siehe Fools Garden